Sigil, la Cité des Portes (ou Cité des Huis dans la traduction de la troisième édition de Donjons et Dragons), est un lieu de l'univers de Planescape. Elle se trouve dans l'Outreterre, le plan extérieur d'alignement neutre strict. Ce dernier plan possède une aiguille d'une hauteur infinie en son milieu, et l'avis général est que Sigil flotte au-dessus de cette aiguille.

Portes 

Sigil se distingue par la concentration de très nombreux portails, menant vers tous les autres lieux du multivers (d'où le surnom de Cité des Portes). Ces portes font de Sigil un point central du commerce entre les plans. Il existe des multitudes de portails.

Géographie 

Sigil est construite sur la surface intérieure d'un tore ouvert, autrement dit un pneu, ce qui fait qu'elle n'a pas les entrées et sorties conventionnelles d'une ville. Si l'on marche suffisamment longtemps en gardant une direction unique, on se retrouve systématiquement à son point de départ. Ceci explique en partie le surnom de La Cage.

Sigil n'a ni soleil ni lune, mais son ciel devient plus ou moins lumineux périodiquement, formant des journées. La météo y est généralement exécrable, avec de la brume, des nuages et de la pluie presque en permanence.

Sigil est divisée en plusieurs quartiers. Les quartiers décrits dans les ouvrages de Planescape sont :

 Le Bas-Quartier tire son nom des nombreuses portes vers les plans inférieurs qu'il héberge. C'est un quartier voué à l'artisanat et aux forges, et son air est pollué par le soufre et la suie.
 Le Quartier de La Dame, qui est le quartier le plus riche de Sigil. Il tire son nom de la Dame des Douleurs. C'est ici que se trouvent les structures du pouvoir de Sigil : la Prison, les Cours de Justice, la Caserne de l'Harmonium, et l'Armurerie.
 Le Quartier des Gratte-Papiers est un quartier calme, habité par des lettrés.
 Le Quartier des Guildes et du Marché est voué au commerce.
 Le Quartier de la Ruche est le quartier le plus pauvre et le plus dangereux de Sigil. Il tire son nom du quartier général des Xaositectes, qui s'y trouve.

Dirigeants 

Contrairement au reste du multivers, Sigil est inaccessible aux puissances, les divinités de l'univers de Planescape. La neutralité ainsi obtenue est garantie par la mystérieuse Dame des Douleurs. Celle-ci est probablement l'entité la plus puissante de la ville, mais elle n'intervient presque jamais et ne communique pas du tout.

Les dabus sont des créatures uniques à Sigil. Apparemment inféodées à la Dame des Douleurs, ce sont des humanoïdes cornus et inexpressifs dont les pieds lévitent au-dessus du sol. Ils s'occupent surtout de l'entretien de la ville. Il est difficile de communiquer avec eux car ils ne s'expriment qu'en faisant apparaître des rébus au-dessus de leur tête.

Le pouvoir au jour le jour est partagé par les différentes factions.

Autres apparitions 

Sigil est le principal lieu où se déroule l'intrigue du jeu Planescape: Torment.

Planescape
Ville de fiction